Callmer är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Christian Callmer (1908–1985), antikvetare
 Elin Callmer (född 1989), visartist
 Gösta Callmer (1898–1984), militär
 Johan Callmer (född 1945), medeltidsarkeolog
 Werna Callmer (1887–1960), konstnär

Svenska efternamn